Rakowe (ukrainisch ; russische Entsprechung Rakowo/Раково) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe, siehe Rakowe (Synelnykowe)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wosnessensk, siehe Rakowe (Wosnessensk)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Tjatschiw, siehe Rakowe (Tjatschiw)